Салиштеа има више значења:

 Салиштеа (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Салиштеа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Салиштеа (Малаја), насеље у округу Валча у Румунији
 Салиштеа (Рамнику Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Салиштеа (Алба), општина у округу Алба у Румунији